A Equipe Libanesa de Copa Davis representa Líbano na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Libanaise de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe libanesa)

Libano
Copa Davis